Det finns fler biografiska artiklar om personer med namnet Gunnar Fant:

För borgmästaren, se Gunnar Fant (borgmästare) (1879–1967)
För professorn i talöverföring, se Gunnar Fant (ingenjör) (1919–2009)